Michael McDonald (ur. 1952) – amerykański piosenkarz
 Michael McDonald  (ur. 1964) – amerykański aktor
 Michael McDonald (ur. 1965) – kanadyjski kick-boxer
 Michael McDonald  (ur. 1975) – jamajski lekkoatleta
 Michael McDonald  (ur. 1989) – kanadyjski pokerzysta